Felsenbrunnen steht für
Felsenbrunnen (Kaiserslautern)
Felsenbrunnen (Fulda)
Felsenbrunnen (München)
Felsenbrünnchen, Bad Dürkheim